Janusz A. Majcherek – filozof i publicysta
 Janusz Majcherek – krytyk teatralny